Aleh Ouladzimiravitch Harochka - en biélorusse :  - ou Oleg Vladimirovitch Gorochko - en  et en anglais :  - (né le  à Hrodna en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2004 avec l'équipe réserve du HK Homiel dans la deuxième division de Biélorussie. Il découvre l'Ekstraliga en 2008 avec le HK Chahtsyor Salihorsk. Lors de la saison 2011-2012, il joue ses premiers matchs avec le Dinamo Minsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à son premier championnat du monde senior en 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 43|| 3|| 8|| 11|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 51|| 2|| 12|| 14|| 93|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 54|| 4|| 13|| 17|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK Chinnik Babrouïsk|| Ekstraliga || 43|| 1|| 7|| 8|| 24|| - || -|| -|| -||-
|-
| 2009-2010|| HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 51|| 2|| 4|| 6|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 51|| 3|| 4|| 7|| 55||11 || 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2011-2012|| Dinamo Minsk || KHL || 21|| 0|| 1|| 1|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 27|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Iounost Minsk || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL || 45|| 1|| 4|| 5|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 58|| 2|| 3|| 5|| 20|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL|| 21|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 36 || 2 || 8 || 10 || 10 || 13 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2017-2018 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 30 || 0 || 6 || 6 || 8 || 10 || 0 || 2 || 2 || 12 	
|-
| 2018-2019 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 51 || 2 || 6 || 8 || 26 || 13 || 1 || 1 || 2 || 37 	
|-
| 2019-2020 || HK Lakamativ Orcha 2 || Biélorussie 2|| 27 || 2 || 6 || 8 || 31 || 25 || 0 || 3 || 3 || 1
|-
| 2019-2020 || HK Lakamativ Orcha || Ekstraliga || - || - || - || - || - || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2020-2021 || HK Lakamativ Orcha || Ekstraliga || 37 || 2|| 3|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Hrodna